Unicorn Peak bezeichnet mehrere Berge:

in Kanada:
 Unicorn Peak (British Columbia)
 Unicorn Peak (Nordwest-Territorien)

in den Vereinigten Staaten:
 Unicorn Peak (Kalifornien), in Kalifornien
 Unicorn Peak (Clallam County, Washington), im Clallam County, Washington
 Unicorn Peak (Lewis County, Washington), im Lewis County, Washington
 West Unicorn Peak, im Lewis County, Washington